Понтийское море — многозначное устаревшее географическое название.
 Понтийское море — устаревшее название Чёрного моря, вариант названия «Понт Эвксинский».
 Понтийское море — устаревшее название древнего океана Тетис, остатком которого является Чёрное море.